Potshot – gruppo musicale giapponese
 Potshot – romanzo di Robert B. Parker del 2001
 Potshot Lake – area abitata della contea di St. Louis, nel Minnesota, Stati Uniti d'America